Алекса́ндр Миха́йлович О́сипов:
* Осипов, Александр Михайлович (Герой Советского Союза) (1920—1945) — Герой Советского Союза.
 Осипов, Александр Михайлович (управленец) (род. 1969) — государственный деятель.